Namenstage N
Namenstage